Christian Müller (* 24. April 1976 in Witten) ist ein deutscher Historiker. Er hat einen Master of Studies der Universität Oxford (1999). Zwischen 2007 und 2008 war er Gastwissenschaftler am Centre for History and Economics, Magdalene College, Cambridge. Der ehemalige Forscher an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster hat 2013 zusammen mit dem Historiker Thies Schulze eine Aufsatzsammlung mit dem Titel "Grenzüberschreitende Religion" veröffentlicht. Er war auch Dozent für Neuere Geschichte an dieser Universität (2008-12). Er war Gastwissenschaftler an der Universität Gent (2011-13). Von 2014 bis 2015 war er Lehrbeauftragter für Geschichte, Kultur und Kommunikation an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Göttingen. In Göttingen schrieb er an einem Buch mit dem Titel The Politics of Expertise: The Institutionalization of Transnational Legal and Social Networks in Europe, 1840-1914. Dieses Buchprojekt wurde jedoch mit seinem Umzug nach China abgebrochen.  

Im August 2015 reiste er nach Ningbo, Volksrepublik China. Er hat sich den chinesischen Namen "Mù Zhèngdé" (穆正德) gegeben. Christian Müller war Außerordentlicher Professor für moderne europäische und internationale Geschichte an der University of Nottingham Ningbo China (UNNC). Er war Co-Direktor des Centre for Advanced International Studies und Direktor des Global Institute for Silk Road Studies an der UNNC. Im November 2018 wurde er zum Fellow der Royal Historical Society gewählt. Im Februar 2023 wurde er vom UNNC, wo er seit August 2015 arbeitete, entlassen, weil das chinesische Bildungsministerium im Dezember 2022 behauptete, sein Doktortitel sei eine Fälschung.

Veröffentlichungen (Auswahl)

Bücher 
Unter Mitarbeit von Matteo Salonia: Travel Writings on Asia. Curiosity, Identities, and Knowledge across the East, c. 1200 to the Present. Palgrave Macmillan, 2022
Unter Mitarbeit von Thies Schulze: Grenzüberschreitende Religion: Vergleichs- und Kulturtransferstudien zur neuzeitlichen Geschichte. Vandenhoeck und Ruprecht Verlage, 2013
Unter Mitarbeit von Peter Itzen: The Invention of Industrial Pasts: Heritage, Political Culture and Economic Debates in Great Britain and Germany, 1850–2010. Wissner Verlag, 2013
Unter Mitarbeit von Edgar Feuchtwanger: Königin Viktoria und ihre Zeit . Muster-Schmidt Verlag, 2004

Aufsätze 
And What Do We Know About China? The International Labour Office, Albert Thomas and Republican China, 1919-1930. In: Journal of the Royal Asiatic Society China.  28, Nr. 1 2018, S. 101–122. 
mit Jasmien Van Daele: Peaks of Internationalism in Social Engineering: A Transnational History of International Social Reform Associations and Belgian Agency, 1860-1925. In: Revue belge de Philologie et d'Histoire. 90, Nr. 4 2012, S. 1297–1319. 
Designing the model European—Liberal and republican concepts of citizenship in Europe in the 1860s: The Association Internationale pour le Progrès des Sciences Sociales. In: History of European Ideas. 37, Nr. 2 2011, S. 223–231.

Buchkapitel 
German Dreams of Empire in the Far East: The German Expeditions to the East and Ferdinand von Richthofen’s Encounters with Asia, 1850–1880. In: Travel Writings on Asia: Curiosity, Identities, and Knowledge Across the East, c. 1200 to the Present. S. 175–209. 
Between Adoption and Resistance: China’s Efforts of ‘Understanding the West’, the Challenges of Transforming Monarchical Legitimacy and the Rise of Oriental Exceptionalism, 1860–1910. In: International Flows in the Belt and Road Initiative Context: Business, People, History and Geography. S. 219–252. 
The Politics of Expertise: The Association Internationale pour le Progrès des Sciences Sociales. Democratic Peace Movements and International Law Networks in Europe 1858–75. In: Shaping the Transnational Sphere: Experts, Networks, and Issues (c. 1850–1930).

Webseite

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1976
Mann
Historiker
Mitglied der Royal Historical Society